Александр Лагунов:
 Лагунов, Александр Васильевич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда, слесарь-монтажник.
 Лагунов, Александр Иванович (род. 1938) — украинский литературовед.